Летние И́гры до́брой во́ли 1990 года — вторые летние Игры доброй воли, проходившие в Сиэтле (США) с 20 июля по 5 августа 1990 года. Соревнования проходили по 21 виду спорта. В соревнованиях приняли участие 2312 спортсменов из 54 стран.

Церемония открытия прошла на стадионе  Вашингтонского университета. На церемонии выступили бывший президент США Рональд Рейган, будущий губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, музыкальные группы The Moody Blues и Парк Горького. Список и порядок стран, завоевавших наибольшее число медалей, остался прежним: команда СССР выиграла 188 медалей (66 золотых), США — 161 медаль (60 золотых), ГДР — 43 медали (11 золотых).

Девиз игр — «Объединяя лучшее в мире». На церемонии открытия команды-участницы не прошли каждая отдельно. Все спортсмены прошли по стадиону единой массой, символизируя международное единство. Масштаб соревнований не позволил провести все соревнования в Сиэтле, поэтому некоторые из них прошли в других городах штата Вашингтон: Такома, Спокан, .

Как и предыдущие Игры, соревнования в Сиэтле не были финансово успешными. Тед Тёрнер потерял на этих Играх 44 млн долларов.

Спортивные объекты 
Для проведения Игр ряд спортивных объектов были построены или реконструированы.  благодаря Играм получил «Центр водных видов спорта округа Кинг» для проведения соревнований по водным видам спорта. В Сиэтле был построен новый трек на  и обновлено покрытие в . Во время проведения Игр на башне Спейс-Нидл была повешена большая золотая медаль.

Культурная программа 
По сравнению с предыдущими Играми в Сиэтле была расширена культурная программа. Более 1400 советских спортсменов, приехавших в США, были размещены в американских семьях. Советские космонавты посетили школы города. Московский государственный цирк дал несколько представлений. В рамках Игр проводился Фестиваль искусств, в котором приняли участие 1300 артистов. Дала представление труппа Большого театра. Была проведена выставка советской истории, показана постановка «Войны и мира» Льва Толстого.

Мировые рекорды 
В ходе Игр были установлены два мировых рекорда:  проплыл 200 м брассом за 2:11,53 с. Надежда Ряшкина прошла 10 км за 41:56,21.

Виды спорта 
Расписание по дням.

 Баскетбол
 Бейсбол
 Бокс
 Вольная борьба (обзор)
 Велоспорт (обзор)
 Водное поло
 Волейбол
 Гандбол
 Гимнастика
 Гребной спорт
 Дзюдо
 Лёгкая атлетика
 Плавание
 Прыжки в воду
 Синхронное плавание
 Современное пятиборье
 Тяжёлая атлетика
 Фигурное катание
 Хоккей (обзор)

Места проведения соревнований 
  (бейсбол)
  (волейбол)
  (лёгкая атлетика)
 «Центр водных видов спорта округа Кинг» (плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло)
 Ки-арена (баскетбол)
  (тяжёлая атлетика, волейбол, художественная гимнастика)
  (фигурное катание, гимнастика, хоккей)
  (хоккей, фигурное катание)
 Гребной и парусный центр «Mount Baker», озеро Вашингтон (гребной спорт)

Медальный зачёт

Страны-участницы 
В играх приняли участие 2312 спортсменов из 54 стран:

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Игр доброй воли 1990

Спорт в США в 1990 году
1990 год в Сиэтле
Международные спортивные соревнования в Сиэтле
Июль 1990 года
Август 1990 года